Белтрами има више значења:
 Округ Белтрами (Минесота)
 Белтрами (Минесота)